Исследование Луны
 Полёт на Луну (мультфильм)
 Аполлон (космическая программа)
 Список людей, побывавших на Луне
 Список астронавтов США — участников лунных экспедиций
 Советская лунная программа
 Колонизация Луны
 Аполлон-11
 Аполлон (космический корабль) 
 Лунный заговор

См. также 
 Пилотируемый полёт на Марс